Томас Невилл () — может означать:

 Представители английского аристократического рода Невиллов
 сэр Томас Невилл (ок. 1429 — 30 декабря 1460) — английский рыцарь, 2-й сын Ричарда Невилла, 5-го графа Солсбери, и Элис Монтегю, 5-й графини Солсбери, младший брат знаменитого «Делателя королей» — Ричарда Невилла, 16-го графа Уорика.
 сэр Томас Невилл ум. 22 февраля 1458) — английский рыцарь и землевладелец, владелец замка Брансепет, младший из трёх сыновей Джона Невилла, барона Невилла, от брака с Элизабет Холланд.
 сэр  — английский военачальник во время войны Алой и Белой Розы, известный также как «бастард Фоконберг», незаконнорождённый сын Уильяма Невилла, барона Фоконберга (позже 1-го графа Кента).
 сэр  (до 1484 — 29 мая 1542) — английский юрист и доверенный советник короля Англии Генриха VIII, спикер палаты общин в 1515 году, 5-й сын Джорджа Невилла, 4-го барона Бергавенни и его первой жены Маргарет Фенн.

 Другие
  (ум. 1615) — английский священнослужитель и академик, декан Питерборо в 1591—1597 годах, декан Кентерберийского собора в 1597—1615 годах, магистр колледжа Магдалины в Кембридже в 1582—1593 годах и магистром Тринити-колледжа в Кембридже в 1593—1615 годах.
  (30 октября 1901 — 17 августа 1980) — англиканский священник и учитель, директор школы Веллингборо в 1940—1956 годах, мастером лондонского дома для престарелых в 1962—1973 годах и капелланом спикера палаты общин с ноябре 1969 по 1972 год.
  (1939 — 19 октября 2018) — ирландский игрок хёрлинга.
  (род. 12 августа 1943 года) — нападающий (оффенсив тэкл) в ряде команд американского футбола в 1965—1979 году.
  (4 сентября 1961 — 9 мая 1998) — оффенсив гард в ряде команд Национальной футбольной лиги в 1985—1994 годах.
  (род. 25 сентября 1975 года) — ирландский политик, член совета графства Лимерик в 2003—3026 годах.